Rolf von Otter kan avse någon av följande:

Rolf Gyllensvaan (1891–1967), fideikommissarie, ryttmästare, grundare av Gyllene Uttern, född friherre von Otter
Rolf von Otter (estradör) (1930–2022), friherre, krögare, estradör